Alexis Naquet (v. 1700-1763) est un peintre, enlumineur et héraldiste français ;
Alfred Naquet (1834-1916) est un médecin, chimiste et homme politique français ;
Raymond Elie Naquet-Laroque (1875-1952), général français ;
 Gustave Naquet (1819-1889) est un journaliste, créateur de journaux républicains, et préfet de Léon Gambetta.

Pierre Vidal-Naquet (1930-2006) est un historien français.